Гаурико:

 Гаурико, Лука — итальянский астролог, астроном и математик.
 Гаурико — кратер на Луне.